Deutschlandhaus heißen mehrere Bauwerke

 Deutschlandhaus (Berlin-Westend), Berlin, Theodor-Heuss-Platz, als „Deutschlandhaus (ehem.)“ Teil einer denkmalgeschützten Gesamtanlage
 Deutschlandhaus (Berlin-Kreuzberg), Berlin, Stresemannstraße
 Deutschlandhaus (Essen)
 Deutschlandhaus (Hamburg), Hamburger Innenstadt, Valentinskamp/Dammtorstraße/Drehbahn